Partido do Trabalho da Albânia — dissolvido em 1991; sigla: PPSh
Partido do Trabalho da Bélgica — sigla: PTB-PVDA
Partido dos Trabalhadores da Coreia — da Coreia do Norte; sigla: WKP
Partido do Trabalho (México) — sigla: PT
Partido do Trabalho (Países Baixos) — sigla: PvdA
Alternativa Eleitoral para o Trabalho e a Justiça Social — da Alemanha, dissolvido em 2007 e originalmente chamado Partido do Trabalho e a Justiça Social; sigla: WASG
Partido Trabalhista (Lituânia) — sigla: DP

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações